Gregers Gram henviser til:

 Gregers Gram (statsminister) (1846-1929) – norsk statsminister i Stockholm
 Gregers Gram (modstandsmand) (1917-1944) – norsk modstandsmand